Сара Еррані була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Роберта Вінчі з рахунком 3–6, 6–3, 3–6.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Internazionali Femminili di Palermo, одиночний розряд
2013